Le Masque de cuir, titre alternatif du film muet britannique Le Ring (The Ring, 1927) d'Alfred Hitchcock ;
Le Masque de cuir (Two Lovers, 1928), film muet américain de Fred Niblo.